Речной — посёлок в Уйском районе Челябинской области России. Входит в состав Ларинского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в западной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Уй, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от села Уйского, административного центра района. Абсолютная высота — 336 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,8 %, женщины — соответственно 52,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 58 %, башкиры — 34 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Уйского района